Долго́вка — деревня в Толмачёвском городском поселении Лужского района Ленинградской области.

История 
Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, как деревня Долгое на речке на Ещере в Никольском Бутковском погосте Новгородского уезда.

По данным 1582 года деревня обезлюдела.

Начиная с 1678 года стала упоминаться под названием Долговка.

Деревня Долговка обозначена на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года, А. М. Вильбрехта.

В 1805 году в деревне останавливался М. И. Кутузов.

На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года, обозначена деревня Долговка, состоящая из 38 дворов.

ДОЛГОВКА — деревня принадлежит Ораниенбаумскому дворцовому правлению, число жителей по ревизии: 169 м. п., 187 ж. п.; Местопребывание пристава.
В оной:
а) Этапное помещение
б) Почтовая станция. (1838 год)

ДОЛГОВКА — деревня Ораниенбаумского дворцового правления, по почтовому тракту, число дворов — 64, число душ — 174 м. п. (1856 год)

ДОЛГОВКА — деревня Дворцового ведомства при реке Ящере, число дворов — 70, число жителей: 168 м. п., 165 ж. п.; Часовня православная. Сельское училище. Этапная тюрьма. (1862 год)

Согласно карте из «Исторического атласа Санкт-Петербургской губернии» 1863 года, деревня состояла из двух частей: Старая Долговка и Новая Долговка.

ДОЛГОВКА — деревня бывшая удельная, при реке Ящере. Дворов — 75, жителей — 413. Часовня, школа, 3 лавки. (1885 год)

Согласно данным первой переписи населения Российской империи:

ДОЛГОВКА — деревня, православных — 509,  мужчин — 243, женщин — 277, обоего пола — 520. (1897 год)

В конце XIX — начале XX века деревня административно относилась к Луговской волости 1-го стана Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии.

С 1917 по 1926 год деревня входила в состав Долговского сельсовета Луговской волости Лужского уезда.

С 1926 по 1927 год — Толмачёвской волости. Затем, Долговского сельсовета Лужского района.

По данным 1933 года деревня Долговка являлась административным центром Долговского сельсовета Лужского района, в который входили 5 населённых пунктов: деревни Долговка, Кушкино, Пелково, хутор Гладкие Пожни и выселок Халтурина, общей численностью 972 человека.

По данным 1936 года в состав Долговского сельсовета входили 4 населённых пунктов, 230 хозяйств и 3 колхоза.

В 1939 году население деревни составляло 511 человек.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 9 февраля 1944 года.

В 1961 году население деревни составляло 325 человек.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Долговка входила в состав Толмачёвского сельсовета.

В 1997 году в деревне Долговка Толмачёвской волости проживали 156 человек, в 2002 году — 129 человек (русские — 88 %).

В 2007 году в деревне Долговка Толмачёвского ГП — 87 человек.

География 
Деревня расположена в северной части района на федеральной автомобильной дороге  «Псков» (, Санкт-Петербург — граница с Белоруссией).

Расстояние до административного центра поселения — 13 км.

Ранее трасса проходила через деревню, но после того, как был построен обход вокруг населённого пункта, участок старой дороги используется для проезда с шоссе на автодорогу, ведущую в строящийся дачный посёлок «Заповедное», деревню Пёлково и южные территории федерального заповедника-заказника «Мшинское болото».

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Толмачёво — 11 км.

Деревня находится в месте слияния рек Ящера и Долгуша.

Демография

Улицы 
Заречная, Зелёная, Ленина, Нагорная, Первомайская, Речная.

Примечания 

Населённые пункты Лужского района